Il singolare dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Andrea Gaudenzi.

Marcelo Ríos ha battuto in finale 6–2, 6–4 Félix Mantilla.

Teste di serie

  Thomas Muster (quarti di finale)
  Marcelo Ríos (campione)
  Byron Black (secondo turno)
  Gilbert Schaller (primo turno)

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1996
ATP Tour 1996